Ivan Taranov (Tomsk, 22 de junho de 1986) é um futebolista profissional russo, volante, milita no FC Krylya Sovetov Samara.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Krylia Sovetov